Lázaro — personagem do Novo Testamento
Taxon Lazarus — fenômeno paleontológico
Irmão Lázaro — cantor, compositor e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguação